

Лигашки део 
Стање након сезоне 2020/21. 

Легенда:

 Плеј-оф Стање након сезоне 2019/20. 

Легенда:

Референце 

НБА